Een verkeersweg:
 N568 (België)
 N568a (België)
 N568 (Frankrijk)
 N568a (Frankrijk)
 N568b (Frankrijk)
 N568 (Nederland), zie Provinciale weg 568

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing